Diakhaby peut désigner :
 Adama Diakhaby (1996-), footballeur français ;
Maimouna Diakhaby (1985-), féministe guinéenne ;
 Mouctar Diakhaby (1996-), footballeur franco-guinéen.